Anahita steht für:

 Anahita, zoroastrische iranische Gottheit
 Anahita (Vorname), weiblicher Vorname
 (270) Anahita, Asteroid des inneren Asteroiden-Hauptgürtels

Siehe auch:
 Venus (Planet) #Persien – Iranische Mythologie,